Белгородская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Белгородская улица — улица в Астрахани.
 Белгородская улица — улица в Калининграде.
 Белгородская улица — исчезнувшая улица в Липецке.

Украина 
 Белгородская улица — улица в Донецке.
 Белгородская улица — улица в Сумах.
 Белгородская улица — улица в Красном Луче